Кубок африканских наций 2004 — 24-й по счёту чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола. Турнир проходил в Тунисе. Чемпионом стали хозяева — сборная Туниса.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 

4 мяча
  Патрик Мбома
  Фредерик Кануте
  Джей-Джей Окоча
  Франсилеудо Дос Сантос
  Юссеф Мухтари

3 мяча
  Тити Камара
  Юссуф Хаджи
  Питер Одемвингие
  Питер Ндлову

2 мяча
  Хосин Ашью
  Модест М'Бами
  Мамаду Диарра
  Маруан Шамах
  Джон Утака
  Мамаду Ньянг
  Сиябонга Номвете
  Зиад Жазири
  Джоэль Лупахла
  Паскаль Фейндуно

Ссылки 
 Страница на rsssf.com
 Страница на официальном сайте КАФ

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 2004 году
Спорт в Тунисе в 2004 году
Международные соревнования по футболу в Тунисе
Январь 2004 года
Февраль 2004 года